Наали — фамилия. Тзвестные носители:

 Наали, Саймон Роберт (1966—1994) — танзанийский легкоатлет, марафонец.
 Наали, Фрэнсис Роберт (род. 1972) — танзанийский легкоатлет, марафонец.